Насьональ 1 1974/1975 () — 11-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1974/75 на сайте rsssf.com 

1974/1975
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1974 году
Спорт в Алжире в 1975 году